«Туран» () — азербайджанский футбольный клуб. Играет в Премьер-лиге Азербайджана. Официальное название — Профессиональный футбольный клуб «Туран». Основан в 1992 году.

Достижения 
 Чемпион Азербайджана: 1993/94

Европейские кубки

Руководство 
 Президент —  Рашид Магеррамов
 Главный тренер —  Айхан Аббасов
 Исполнительный директор —  Яшар Султанов

Стадион 
Клуб играет на городском стадионе города Товуз. Вместимость: 6500.

Текущий состав 
Состав команды в сезоне 2022/2023

Тренеры 
 1993—1995 —  Казбек Туаев
1993—1995 —  Naci Şensoy
 2010 —  Сакит Алыев
 2010 —  Реваз Дзодзуашвили
 2011—2012 —  Аскер Абдуллаев
 2013—2014 —  Надир Набиев
 2014 —  Бадри Кварацхелия
 2016—2018 —  Аскер Абдуллаев

Примечания

Ссылки 
 Неофициальный сайт клуба
 

ФК «Туран» Товуз
Появились в 1992 году в Азербайджане